Knuppel (metaaltechniek), een halffabricaat uit de metaalindustrie
 Honkbalknuppel
 een slaghout voor het bespelen van bepaalde typen trommels, zoals de bodhrán
 een slagwapen, zie Knots

Zie ook 
 Knuppelbrug
 Knuppelpad